Пороховой погреб — особо прочные и защищённые от разрушения помещения (крепостные, корабельные) для хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. В настоящее время многие из них реконструированы под музеи, рестораны и т. п.

Известные сооружения 
 Пороховой погреб (Азов)
 Пороховой погреб (Динабургская крепость)
 Пороховой погреб в Ратцебурге
 Пороховой погреб (Тарту)
 Пороховой погреб — одно из помещений Военного музея в Хельсинки (выставка береговой артиллерии)